Alin Savu se poate referi la:
 Alin Savu, un fost jucător român de baschet (n. 1942)
 Alin Mircea Savu, un jucător român de fotbal (n. 1977)